La Turquie est divisée en 81 provinces (en turc ) elles-mêmes découpées en districts (). Les provinces et les districts sont administrés respectivement par des préfets (vali) et des sous-préfets (kaymakam) nommés par l’État. La province est la circonscription électorale pour l’élection des députés au parlement.

Les maires de commune () sont élus au suffrage universel, en même temps que les maires de quartier ou de village (muhtar). Dans la plupart des grandes villes il existe un niveau administratif au-dessus des communes, la « métropole » (büyükşehir), constitués de districts.

Carte des provinces

Ordre alphabétique des provinces 

Sauf exception, les provinces portent le nom de leur chef-lieu. Les numéros sont les numéros de province utilisées notamment pour les plaques minéralogiques.

Les 81 provinces de Turquie sont (en 2005) :

Données spatiales et démographiques 

 Données de population d'après le recensement de 2013
 La liste des préfets est celle à jour d'.
 Après Zonguldak, l'ordre est selon les chiffres des plaques minéralogiques des provinces, plutôt que l'ordre alphabétique, car les provinces ont été nouvellement créées et dénommées par le gouvernement.

Notes et références

Voir aussi 
 Districts de Turquie
 Liste des préfets des provinces turques
 Liste des métropoles de Turquie